Ара́кс — многозначный термин. Может означать:

Топоним 
 Аракс — река в Закавказье, самый крупный приток Куры.
 Аракс — река в Фарсе, ныне Кур.
 Аракс — село в Армавирской области Армении. До 1995 года входило в состав Армавирского района.
 Аракс — село в Армавирской области Армении. До 1995 года входило в состав Эчмиадзинского района.
 Аракс — железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги на линии Тбилиси — Ереван.
 Аракс ГЭС — гидроэлектростанция в Азербайджане и Иране.

Другое 
 АРАКС — советско-французский эксперимент по созданию искусственного полярного сияния.
 «Аракс» — российский тяжёлый спутник оптико-электронной разведки.
 «Аракс» — российская рок-группа из Москвы.
 Arax — инструментальная группа музыкантов из Бельгии, играющая армянские песни.
 «Аракс» — телекоммуникационная компания в Молдавии.
 «Аракс» — производственная компания на Украине, название одноимённого фотоаппарата.

Спорт 
 «Аракс» — бывший стадион в городе Ереване, на месте которого построен стадион «Мика».
 «Аракс» (Ереван) — советский футбольный клуб.
 «Аракс» (Арарат) — название армянского футбольного клуба «Спартак» Ереван в 2000—2001 годах.
 «Аракс» (Арарат) — армянский футбольный клуб, существовавший в 2001—2005 годах.
 «Аракс» (Октемберян/Армавир) — название армянского футбольного клуба «Армавир» в 1990—1995 годах.
 «Аракс» (Эчмиадзин) — название армянского футбольного клуба «Вагаршапат» в 1967—1988 годах.

Корабли 
 «Аракс» — колёсный пароход Каспийской флотилии России, 1828 года постройки. Участник русско-персидской войны.
 «Аракс» — винтовой пароход Каспийской флотилии России, 1861 года постройки.
 «Аракс» — гидрографическое судно 1900 года постройки.
 «Аракс» — канонерская лодка Черноморского флота. Участник Второй мировой войны.
 «Аракс» — средний десантный корабль проекта 572 или «Бурея» ВМФ ВС Союза ССР.

См. также